Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012 – Mannen (individueel)
Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012 – Mannen (team)